

Plaats 
 Den Oosterhuis, buurtschap in de Nederlandse provincie Overijssel

Personen

Nederlandse personen 
 Allard Oosterhuis (1902-1967), verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog
 Anuska Oosterhuis (1978), mediakunstenaar
 Bert Oosterhuis (1940-1982), motorcoureur
 Ekko Oosterhuis (1886-1966), natuurkundige
 Henk Oosterhuis (1893-1962), bestuurder
 Huub Oosterhuis (1933), theoloog
 Jan Oosterhuis (1963), voetballer en voetbalcoach
 Karel Oosterhuis (1971), radio-dj
 Kornelis Oosterhuis (1918-2005), burgemeester
 Marije Oosterhuis (1995), zwemster
 Martijn Oosterhuis (19??), cabaretier
Nick Oosterhuis (1952), songwriter en muziekproducent
 Pieter Oosterhuis (1816-1885), fotograaf
 Tjeerd Oosterhuis (1971), componist en muziekproducent
 Ton Oosterhuis (1925-2017), (kinderboeken)schrijver en marktonderzoeker
 Trijntje Oosterhuis (1973), zangeres
 Willie Oosterhuis (1955), presentator

Overige personen 
 Peter Oosterhuis (1948), Engels golfer